PMB – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto Pembina Municipal, Pembina Intermedat (Dakota del Nord), Stati Uniti d'America